Radnički Belgrad (piłka siatkowa kobiet)
 FK Radnički Belgrad